Forte Croce Bianca – forte austriaco di Verona
 Croce Bianca Milano – ONLUS che opera nei settori del primo soccorso e dei servizi sociali in Lombardia
 Croce Bianca Bolzano – ONLUS che opera nei settori del primo soccorso e dei servizi sociali in Alto Adige
 Pubblica Assistenza Croce Bianca Cornigliano – ONLUS che opera nei settori del primo soccorso e dei servizi sociali in Liguria
 Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese – ONLUS che opera nei settori del primo soccorso e dei servizi sociali in Liguria